Папахичи има више значења:

 Папахичи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Папахичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику